Oak Harbor est une ville américaine de l'État de l'Ohio.
 Oak Harbor est une ville américaine de l'État de Washington.